Волькеренко́в () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на північ від Парижа, 60 км на північний захід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 207 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 540,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Волькеренков на сайті французького Національного інституту географії
 Волькеренков на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Волькеренков на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Волькеренков на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Волькеренков на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор